Sirothyrium är ett släkte av svampar. Sirothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirothyrium